Sandhu ist der Familienname folgender Personen: 

 Emanuel Sandhu (* 1980), kanadischer Eiskunstläufer
 Gia Sandhu (* 1991), kanadische Theater- und Filmschauspielerin
 Gurpreet Singh Sandhu (* 1992), indischer Fußballspieler
 Harinder Pal Sandhu (* 1988), indischer Squashspieler
 Harnaaz Sandhu (* 2000), indisches Model und Schönheitskönigin
 Nashra Sandhu (* 1997), pakistanische Cricketspielerin
 Parm Sandhu (* 1968), britischer Manager